Poertgen ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Poertgen (* 1962), deutsche Journalistin und Moderatorin 
 Ernst Poertgen (1912–1986), deutscher Fußballspieler
 Franz Poertgen, deutscher Fußballspieler